Sveti Ćiril može značiti:

 sveti Konstantin Ćiril, zvan Filozof, slavenski apostol
 sveti Ćiril Aleksandrijski, crkveni otac i crkveni naučitelj
 sveti Ćiril Jeruzalemski, crkveni otac i crkveni naučitelj
 sveti Ćiril Turavski, pravoslavni svetac